«Турецкий для начинающих» () — приключенческая кинокомедия, завершающий телесериал «Турецкий для начинающих». Главные роли исполнили Йозефина Пройс, Элиас М’Барек, Пега Феридони и Арнел Таки. Все четверо уже ранее работали вместе в одноимённом телесериале. Премьера в Германии состоялась в 2012 года. В российский прокат фильм вышел 26 сентября 2013 года с рейтингом 16+.

Сюжет 
По сюжету Лена — не особо довольная своей жизнью 19-летняя девушка, которой приходится спорить не только со своей матерью, нетрадиционным психотерапевтом, но и со своим бойфрендом, который хочет больше, чем она желает ему дать. Лена хочет только, чтобы все оставили её в покое, но этого, конечно, не происходит. Напротив, её мать дарит своей унылой дочери путешествие в Таиланд. К сожалению мечтам о солнце, пляже и отвязных вечеринках не суждено сбыться в связи с падением самолёта. Дочь и мать выживают. Вместо того, чтобы встретиться в отеле, Лена оказывается на острове вместе с турецким мачо Чемом, его религиозной сестрой Ягмур и заикой Коста. В такой ситуации наступает хаос. В этоже время мать Лены встречает в отеле Метина, отца Чема и Ягмур.

В главных ролях

Продолжение фильма 
Позже создатель фильма Бора Дагтекин сообщил, что планирует продолжение фильма.

Интересные факты 
 Фильм был снят всего за 37 дней.
 Основные действия фильма происходят на одном из Андаманских островов — Северном Сентинельском, где обитает первобытное племя Сентинельцы, находящиеся в изоляции более 60 тысяч лет от остального мира и активно противостоящие любым попыткам установить с ними контакт, атакуя непрошеных гостей градом стрел. Однако показанная в фильме карта острова не соответствует действительности, кроме того, в реальности на Северном Сентинельцы острове нет каких-либо современных строений, оставленных антропологами, лишь одной экспедиции удалось войти в расположение аборигенов и проникнуть в глубь острова, и то на короткое время.

Примечания 

Фильмы по алфавиту
Фильмы 2012 года
Кинокомедии Германии
Приключенческие фильмы Германии
Фильмы-робинзонады
Фильмы на немецком языке
Кинокомедии 2012 года
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов